Xiushan bezeichnet:

 Xiushan (秀山土家族苗族自治县), Autonomer Kreis Xiushan der Tujia und Miao in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Xiushan (Tonghai) (秀山街道), Straßenviertel im Kreis Tonghai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xiushan (Daishan) (秀山乡), Gemeinde im Kreis Daishan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xiushan (Huaining) (秀山乡), Gemeinde im Kreis Huaining in der chinesischen Provinz Anhui